Мышца, приводящая большой палец кисти () — мышца кисти.

Наиболее глубокая из мышц возвышения большого пальца кисти. Состоит из двух головок, мышечные пучки которых направляются под углом друг к другу:
 косая головка () начинается от лучистой связки запястья, головчатой кости и ладонной поверхности II и III пястных костей
 поперечная головка () — от ладонной поверхности III пястной кости и головок II и III пястных костей

Сходясь под углом, мышечные пучки прикрепляются к основанию проксимальной фаланги большого пальца кисти, локтевой сесамовидной косточке и капсуле пястно-фалангового сустава.

Функция 

Приводит и отчасти противопоставляет большой палец.

Примечания 

Мышцы верхней конечности